|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel Acura Classic) van 2005 vond plaats van 1 tot en met 7 augustus 2005 in de Amerikaanse plaats Carlsbad in San Diego County. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het La Costa Resort & Spa.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen, wegens een onderrugblessure.

Het zesde reekshoofd, Mary Pierce uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de onge­plaatste Japanse Ai Sugiyama in twee sets. Pierce wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van San Diego op haar naam te schrijven, na een verloren finaleplaats in 1998. Het was haar zeventiende WTA-titel, de eerste van 2005.

De Belgische Kim Clijsters was als zevende geplaatst – door elfde reekshoofd Jelena Janković te kloppen, bereikte zij de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor de Chinese Peng Shuai.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Cara Black en Rennae Stubbs bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama.

Het als derde geplaatste Spaanse duo Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Martínez had daarnaast elf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Ruano Pascual 32.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Originele website gearchiveerd op 8 augustus 2005
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

San Diego 2005
San Diego